Kulka i Julka (ang. Ebb and Flo, 2006) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez Canning Factory. Serial powstał w oparciu o serię książek autorstwa Jane Simmons.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach psa (Bullteriera) o imieniu Kulka. Mieszka ona wraz ze swoją przyjaciółką Julką i jej mamą w domku na łódce. Kulka i Julka wraz z zaprzyjaźnioną Gąską uwielbiają wspólne igraszki, dokonują mnóstwa niesamowitych odkryć i przeżywają wiele zabawnych przygód. Często razem siadają na dziobie łódki i obserwują otaczający świat.

Bohaterowie 
 Kulka (ang. Ebb)
 Julka (ang. Flo)
 Gąska (ang. Bird)

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film na zlecenie MiniMini
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dialogi: Antonina Kasprzak
Dźwięk i montaż: Aneta Michalczyk-Falana
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Górka
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne:: Piotr Gogol
Opowiadała: Joanna Węgrzynowska

Spis odcinków

Przypisy 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2006